Филип I од Фландрије или Филип од Алзака (1143 - 1. август 1191) био је гроф Фландрије од 1168. године до смрти.

Биографија 

Филип у Свету земљу стиже 1177. године са малим контингентом војске. Жеља му је била да два сина свога рођака и вазала Роберта ожени са две јерменске принцезе: Сибилом и Изабелом. Краљ Балдуин IV му је понудио регентство над Јерусалимом. Филипа оно није интересовало. Његове женидбене понуде су одбијене након чега се он увредио. Са својим контингентом војске опседа Хам и Харенк, а потом напушта Свету земљу.

У њу поново долази током Трећег крсташког рата у склопу француске армије Филипа Августа. Умро је од заразе приликом опсаде Акре 1191. године.

Породично стабло

Литература 
 

Рођени 1143.
Умрли 1191.
Крсташи
Личности Трећег крсташког рата